Boone County kan syfta på flera olika countyn i USA, alla uppkallade efter äventyraren Daniel Boone.

 Boone County, Arkansas
 Boone County, Illinois
 Boone County, Indiana
 Boone County, Iowa
 Boone County, Kentucky
 Boone County, Missouri
 Boone County, Nebraska
 Boone County, West Virginia